

Toponymes

Lucena, commune de l'État de la Paraíba.
 Presidente Lucena, ville de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.
 Porto Lucena, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Lucena, commune de la province de Cordoue en Andalousie.
 Lucena de Jalón, commune de la province de Saragosse en Aragon.
 Lucena del Cid, commune de la province de Castellón dans la Communauté valencienne.
 Lucena del Puerto, commune de la province de Huelva en Andalousie.

Lucena, ville, capitale de la province de Quezon.
 New Lucena, ville de la province de Iloilo.

Patronyme 

 João de Lucena (1549-1600), prêtre jésuite portugais, écrivain de renom ;
 Luis Ramirez Lucena (v.1465–v.1530), joueur d'échecs espagnol (voir la position de Lucena) ;
 Henrique Pereira de Lucena (1835 - 1913), homme politique et magistrat brésilien ;
 Tibisay Lucena (née en 1959), sociologue et femme politique vénézuélienne ;
 Vasco Fernandes de Lucena, diplomate et humaniste portugais du  ;
 Vasco de Lucena ou Vasque de Lucène (v. 1435-1512), lettré portugais installé à la cour de Charles le Téméraire.

Échecs 
 La position de Lucena, qui tire son nom du joueur d'échecs Luis Ramirez Lucena, est une position fondamentale dans les finales aux échecs.